Christophe Pignol (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Jean Pignol (1924-1990) – comico e regista francese
 Stéphane Pignol (1977) – calciatore francese
 Valentin Pignol (1862-1912) – scultore francese